Andròmac (en llatí Andromachus, en grec Ἀνδρόμαχος) va ser un retòric grec que va ensenyar a Nicomèdia durant el regnat de Domicià (81-96).

Referències 

Oradors de la Grècia romana
Oradors de l'Àsia Menor
Retòrics
Escriptors de la Grècia romana
Escriptors grecs de l'antiga Àsia Menor